titolo originale del romanzo Sulla collina nera
 titolo originale del film Sulla collina nera (film)